JLS est l'abréviation de :
 Java language specifications, les spécifications du langage de programmation java ;
 , une revue scientifique de droit créée en 1972 à l'Université de Chicago et publiée par la University of Chicago Press, réputée notamment pour ses articles dans le domaine de l'analyse économique du droit (« Law & Economics ») ;
 Jamie Lynn Spears, une actrice et auteure-compositrice-interprète américaine, la sœur de Britney ;
 JLS (), un groupe de musique anglais ;
 Japan LifeStyle, un magazine féminin axé sur le Japon.